Nessov kan som auktorsförkortning betyda:

 Lev Alexandrovich Nesov
 Lev Alexandrovich Nessov

Robotskapade auktorsförkortningar